Armstrong Siddeley Sapphire kan avse:
Armstrong Siddeley Sapphire (bilmodell) – en brittisk bilmodell
Armstrong Siddeley Sapphire (jetmotor) – en brittisk jetmotor